Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 2 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori La finale di doppio del Brasilia Challenger 2 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stata vinta da Jaime Oncins e Andrew Sznajder (tds n. 8). In finale hanno sconfitto Luiz Mattar e Fernando Roese (tds n. 1) con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

  Luiz Mattar /  Fernando Roese (finale)
  Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (quarti di finale)
  Pablo Albano /  César Kist (semifinali)
  Ted Scherman /  John Sobel (secondo turno)

 Ricardo Acioly /  Nelson Aerts (semifinali) 
 Juan Antonio Pino Pérez /  Mario Tabares (quarti di finale) 
 Ivan Kley /  Vicente Solves (quarti di finale) 
 Jaime Oncins /  Andrew Sznajder (campioni)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Brasilia Challenger 1990